Борис Николаевич Бажутин (7 июня 1924, Ижевск — 14 февраля 1996, там же) — передовик промышленного производства, Герой Социалистического Труда (1971), участник Великой Отечественной войны.

Борис Николаевич после Великой Отечественной войны в 1946—1985 годах работал на Ижевском мотозаводе слесарь-инструментальщик высшей квалификации. Работая с личным клеймом, регулярно выполнял задания изменения на 140—150 %. Мастер — наладчик научил своей профессии 20 молодых рабочих.

Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР в 1980 году, был членом РК, ГК и ОК КПСС. Награждён орденом Ленина, многими медалями. Имя Бориса Николаевича занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Удмуртской АССР.
Похоронен на Хохряковском кладбище г.Ижевска.

Примечания

Литература 
 Удмуртская республика: Энциклопедия / Гл. ред. В. В. Туганаев. — Ижевск : Удмуртия, 2000. — 800 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-7659-0732-6

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Удмуртской АССР
Члены КПСС